Irska lahko pomeni več zemljepisnih pojmov:
 otok Irska v Britanskem morju,
 državo Irska na jugu otoka Irska,
 Severno Irsko, avtonomno regijo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.